Příjmení Hamšík, přechýleně Hamšíková, nosí více osobností:

 Dušan Hamšík (1930–1985) – český novinář, spisovatel a scenárista
 Jan Hamšík - český odbojář, bratr Josefa Hamšíka a Timotea Hamšíka
 Josef Hamšík (1895-1943) - český letec a odbojář, bratr Jana Hamšíka a Timotea Hamšíka
 Marek Hamšík (* 1987) – slovenský fotbalista
 Raymundo Hamšík (* 1998) – slovenský fotbalista
 Timoteus Hamšík - český letec a odbojář, bratr Josefa Hamšíka a Jana Hamšíka

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení